Keçiborlu (plaats), plaats in Turkije
 Keçiborlu (district), district in Turkije